

Biologia 
 Guariba — denominação comum a macacos do Novo Mundo do gênero Alouatta, também conhecidos por bugio;

Brasil 
 Localidades
 Guariba (Colniza) — distrito no estado de Mato Grosso
 Guariba (São Paulo) — município no estado de São Paulo
 Guaribas — município no estado da Paraíba

 Outros
 Guariba Esporte Clube — clube de futebol do estado de São Paulo
 Reserva Biológica Guaribas — reserva ambiental na Paraíba